Wimbledon 2012 - kwalifikacje gry podwójnej kobiet – kwalifikacje do zawodów deblowych kobiet, rozgrywane w ramach trzeciego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Wimbledonu. Zmagania miały miejsce pomiędzy 20 a 21 czerwca na londyńskich kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Zawodniczki rozstawione

Zakwalifikowani

Drabinka

1. część

2. część

3. część

4. część

Pula nagród

Bibliografia 
 

Wimbledon 2012
Wimbledon – kwalifikacje gry podwójnej kobiet